Віржіні Раззано була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Перша сіяна Каролін Возняцкі виграла титул, перемігши у фіналі п'яту сіяну Каю Канепі з рахунком 6–2, 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2008